Dora and Diego to the Rescue, titulado Dora y Diego al rescate en Latinoamérica, es el decimocuarto episodio de la cuarta temporada de Dora, la exploradora. Fue estrenado originalmente el 6 de septiembre de 2005 en Estados Unidos y el 23 de octubre del mismo año en Latinoamérica.

El episodio anuncia el lanzamiento de la nueva caricatura de Nickelodeon, Go, Diego, Go! por primera vez en el año 2005. En este capítulo, Dora y Botas deciden correr por todo el mundo con el fin de ir salvando a Botas.

Sinopsis 

En el episodio comienza cuando Dora y su primo Diego salen en una aventura de alta velocidad alrededor del mundo para salvar a Botas, el mono, quien se ha llevado su papalote mientras venía un fuerte viento, y ahora Dora y Diego están persiguiéndolo. Ellos necesitan cruzar el océano encima de una ballena, columpiarse a través de los árboles con los gorilas de canto, se dirigen a la hierba alta donde correrán con las jirafas, las cebras, los elefantes, los hipopótamos y los leones, y finalmente llegan a la montaña del oso polar. Allí se encuentran con Botas y su papalote atrapados en la superficie más alta de un árbol con un oso polar que va rodeado en círculos debajo de ella. Por suerte, Diego tiene su paquete de rescate que pueden transformarse en cualquier cosa que necesiten. La mochila de rescate se transforma en un trineo cohete y Diego y Dora despegan para atrapar a Botas. Pero, la pregunta es "¿Van a salvarlo a tiempo?".

Doblaje al español 
En Latinoamérica originalmente el reparto iba a ser enteramente de Venezuela, pero durante el cambio de doblaje al estudio DAT Doblaje Audio Traducción en México, D.F. bajo la dirección de Miguel Ángel Flores en reemplazo del actor de doblaje Ricardo Sorondo hasta el año 2006, se requirió la voz de Manuel Díaz en México, la cual sólo fue la de Diego. 

Episodios de la cuarta temporada de Dora, la exploradora
Episodios de televisión de 2005